xri – codice ISO 639-3 della lingua krinkati-timbira